Tonegawa steht für:

 Tone (Fluss), japanischer Fluss
 (6927) Tonegawa, Asteroid des Hauptgürtels

Tonegawa ist der Familienname folgender Personen:

 Susumu Tonegawa (* 1939), japanischer Molekularbiologe